Tura är ett släkte av kräftdjur. Tura ingår i familjen Porcellionidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss